Појам  може да се односи на:
Хенри Клинтон, други ерл од Линколна,
Хенри Клинтон, седми ерл од Линколна, стриц Хенрија Клинтона (1730—1795)
Хенри Клинтон (1730—1795), британски генерал из Америчког рата за независност, отац Хенрија Клинтона (1771—1829)
Хенри Клинтон (1771—1829), британски генерал из Наполеонових ратова, син Хенрија Клинтона (1730—1795)